Нгонье (также: Водопад Сиома; ) — водопад на реке Замбези, на западе Замбии, близ населённого пункта Сиома. 

Расположен в нескольких сотнях километров вверх по течению от водопада Виктория, в двух-трёх дня пути от столицы страны, города Лусака. Труднодоступность делает Нгонье гораздо менее известным, чем водопад Виктория. Сформирован теми же геологическими процессами, что и более известный сосед. Высота составляет всего 10-25 метров, однако ширина водопада впечатляет. Имеет форму полумесяца или подковы.

Примечания 

Водопады Замбии
Бассейн Замбези
Западная провинция (Замбия)‎